Vanishing Point (punto di fuga in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Punto zero (Vanishing Point) – film del 1971 diretto da Richard C. Sarafian
 Vanishing Point – film del 1997 diretto da Charles Robert Carner

Letteratura 
 Punto cieco (Vanishing Point) – romanzo di Patricia Wentworth del 1953
 Vanishing Point – romanzo di Victor Canning del 1982
 Punto di fuga (Vanishing Point) – romanzo di Morris West del 1996
 Il caso del treno scomparso (Vanishing Point) – romanzo di Anthony Masters

Musica 
 Vanishing Point – gruppo musicale australiano
 Vanishing Point – album dei Primal Scream del 1997
 Vanishing Point – album dei Mudhoney del 2013

Televisione 
 Punto di fuga (Vanishing Point) – episodio di Odyssey 5
 Punto di non ritorno (Vanishing Point) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise